Скок увис у женској конкуренцији на Светском првенству у дворани 2008. у Валенсијиу одржано је 8. и 9. марта у Дворани велодрома Луис Пуиг.

Земље учеснице 
Учествовало је 18 такмичарки из 15 земаља.

 1.  Белгија (1) 
 2.  Канада (1)
 3.  Кина (1)
 4.  Хрватска (1)
 5.  Чешка(2)

 6.  Немачка (1)
 7.  Италија (1)
 8.  Казахстан (2)
 9.  Киргистан (1)
 10.  Мексико (1)

 11.  Русија (2)
 12.  САД (2)
 13.  Шпанија (1)
 14.  Шведска (1)
 15.  Украјина (1)

Освајачи медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 2008. 
 7. март 2008.

Најбољи резултати у 2008. години 
Десет најбољих атлетичарки године у скоку увис у дворани пре првенства (7. марта 2008), имале су следећи пласман. 

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су СП 2008.

Сатница

Резултати

Квалификације 
Квалификациона норма за улазак у финале била је 1,96 м, коју је испунило 6 такмичарки (КВ), а 3 су се квалификовале према постигнутом резултату (кв).

Финале 

9. август

Извори

Спољашње везе 
 Резултати квалификација скока увис на сајту ИААФ
 Резултати финала скока увис на сајту ИААФ

Светско првенство у атлетици у дворани 2008.
Скок увис на Светском првенству у атлетици у дворани